Холшевников — фамилия. Носители:

 Холшевников, Владислав Евгеньевич (1910—2000) — советский и российский литературовед.
 Холшевников, Константин Владиславович (1939—2021) — советский и российский астроном.
 Холшевников, Николай Васильевич (?—1907) — действительный тайный советник, вице-инспектор Корпуса лесничих.